Scutum is het Latijnse woord voor schild en kan verwijzen naar:
 Schild (sterrenbeeld)
 Scutum (Romeins leger), Romeins schild
 scutum (insect), een onderdeel van het borststuk van een insect
 zeepokken, gepaarde operculum-plaatjes bij de zeepokken.